Babarczy Imre (1773–1840) alispán, műfordító
 Babarczy Imre (1818–1881) császári és királyi kamarás, altábornagy